Kenneth Kluivert, footballeur surinamais ;
 Patrick Kluivert, footballeur néerlandais, fils du précédent ;
 Justin Kluivert, footballeur néerlandais, fils du précédent.

Patronyme néerlandais